Caius Sallustius Crispus; (i. e. 86 – i. e. 35) politikus, történetíró
Szalusztiosz; (4. század) filozófus (Sallustius)
Saturninius Secundus Salutius; (sokszor Sallustius néven)
Sallustius; Róma városparancsnoka (praefectus urbi) 387-ben